Хорін Євген Олексійович — солдат Збройних сил України.
 Енріке Хоррін (англ. Enrique Jorrín) (Канделарія, Pinar del Río, 25 грудня 1926 - Гавана, 12 грудня 1987) - кубинський композитор і скрипаль.